Петуши́ные бои́ — состязания специально обученных хозяевами боевых петухов, которых натравливают на драку друг с другом; азартный вид спорта, в котором наблюдатели делают ставки на победу одного из петухов.

История 
Родоначальником современных петухов и кур принято считать индийскую дикую курицу, одомашнивание которой произошло в IV—III тысячелетиях до н. э. Сначала владение курицей считалось царской привилегией, и они использовались исключительно для петушиных боёв.

Петушиные бои проводились ещё в древние времена в странах востока: Индии, Китае, Персии и других.

В Вавилон боевые петухи попали примерно в 700 году до н. э. вместе с персидскими солдатами, вернувшимися из похода на Индию.

В Греции петушиные бои стали популярны во времена Фемистокла, который вернулся из Персидского похода и построил специальный амфитеатр для боёв. О появлении петушиных боёв в Афинах рассказал Клавдий Элиан: выступив во главе своего войска навстречу персидскому царю Ксерксу, вторгшемуся в 480 году до нашей эры в пределы Эллады, накануне битвы он обратил внимание на двух драчливых петухов, которые дрались между собой. Фемистокл решил использовать представившуюся возможность подбодрить своих воинов и вселить в них веру в победу и выступил с воодушевляющей речью. Разгромив персов в битве при Саламине, Фемистокл возвратился к себе на родину и учредил ежегодные торжества, сопровождавшиеся петушиными боями, в знак благодарности богам за счастливое предзнаменование, принесшее удачу в сражении. (Клавдий Элиан «Пёстрые рассказы», II. 28).

Сообщают, что на петушиных боях в театре Диониса молодые афиняне должны были присутствовать в обязательном порядке, чтобы на примере петухов учиться вести бой до последнего. В остальное же время афиняне устраивали схватки птиц на рыночной площади.

Тот же Элиан рассказывал об афинянине Полиархе, устраивавшем для своих особо любимых петухов торжественные похороны с погребальной процессией и ставившем им каменные надгробия с эпитафиями.

В обязательную боевую программу войск Древней Греции было введено регулярное наблюдение за петушиными боями, чтобы вселять в своих воинов еще больше стойкости и отваги. Петух как символ состязания и победы изображался на щитах воинов, а также на больших сосудах, которые преподносились победителям во время празднеств. Плутарх рассказывает, что Артаксеркс II распорядился, чтобы воин, убивший в битве при Кунаксе Кира Младшего, отныне носил на копье золотое изображение петуха.

Появились люди, которые специально занимались тренировкой бойцовых птиц и организацией их схваток. Для повышения боевого пыла птиц их рекомендовали кормить чесноком и луком.

Позднее петушиные бои распространились на Азию и Сицилию. Римляне презирали петушиные бои, однако в работах Колумеллы по сельскому хозяйству утверждается, что среди них находились любители, которые проигрывали на этом целые состояния. С породистыми боевыми петухами сравнивает Рим и Карфаген историк Полибий: «Не раз такие птицы, потерявши от изнеможения способность владеть крыльями, находят себе опору в собственной отваге и продолжают наносить друг другу удары, пока наконец мимовольно не кидаются друг на друга, быстро сцепливаются, и тогда один из них падает замертво. Подобно этому римляне и карфагеняне, утомлённые трудами непрерывной борьбы, истощены были вконец, а налоги и расходы, удручавшие их долгое время, подорвали их силы». («Всеобщая история» I, 58).

Сцену петушиного боя описывает в сочинении «О порядке» живший в Карфагене в IV веке Аврелий Августин: «знаком же побеждённого служили выщипанные с шеи перья, в голосе и в движениях сквозило что-то безобразное, но тем самым, уж не знаю как, с законами природы согласное и потому красивое» и далее: «при этом видели ли мы что-нибудь безобразнее побежденного петуха? А, между тем, от этого-то безобразия красота боя становилась еще совершенней».

Из Рима этот вид развлечений был занесён в Бельгию, Англию, Шотландию, Уэльс, Голландию, Германию, Италию, Испанию, Люксембург, а также в их колонии. Распространение петушиных боёв вызывало отчаянное сопротивление церкви, которое, однако, не смогло его остановить. Считается, что на британских островах петушиные бои возможно возникли без римского влияния. Так, когда Юлий Цезарь в 54 году до н. э. прибыл на остров, он, описывая нравы бриттов, отметил, что «кур и гусей держат для забавы» (лат. animi voluptatisque, букв. «удовольствие и наслаждение»).

Петушиные бои оставались любимым развлечением английской королевской семьи и дворянства до XIX века. Первая в Британии арена для их проведения была построена королём Генрихом VIII.

В колониях Северной Америки петушиные бои появляются достаточно рано, однако практически сразу же запрещаются в некоторых штатах. В Великобритании этот вид спорта подпадает под запрет в 1849 году, а на Кубе — только лишь с приходом к власти Фиделя Кастро в 1959 году, но были легализованы в 1980 году. В период проживания на Кубе большим поклонником петушиных боёв стал Э. Хемингуэй, который даже говорил: «Говорят, что петушиные бои — это жестоко. Но что, чёрт возьми, бойцовому петуху ещё делать?».

Скорее всего, петушиные бои получили огромную популярность благодаря тому, что для их организации требуется гораздо меньше места и денег, чем, например, для корриды.

Во Франции сделали исключение для регионов, где эти занятия являются частью традиционной культуры. Для петушиных боев такими были признаны несколько мест в регионе Нор — Па-де-Кале: города Рембокур, Ла-Блистад и несколько деревень в окрестностях Лилля.

В России петушиные бои приобрели популярность благодаря генерал-майорам А. Г. Орлову (завёз из Англии породистых бойцовых петухов) и А. М. Всеволожскому. В Москве существовало Общество петушиных охотников, занимавшееся проведением боёв. Описание петушиных боёв в московском трактире «Голубятня» можно прочитать в книге В. А. Гиляровского «Москва и москвичи». С 1860-х годов полиция начала преследовать петушиные бои.

Они стали популярны в странах Юго-Восточной Азии, Индонезии, Китае, на Филиппинах. Еще Пигафетта, спутник Магеллана, описывая остров Палаван, заметил, что «все здесь имеют петухов, иногда заставляют их биться друг с другом и при этом ставят определённую сумму».

Правила 
Обычно для петушиных боёв используют площадку круглой формы с размером бордюров диаметром приблизительно 6 метров. Барьер по краям площадки не даёт петухам выйти за территорию ринга.

Выделяют три формы проведения петушиных боёв:
 Соревнование или матч. Бой ведётся в заранее определённых парах. Победитель определяется количеством побед
 Королевская битва. Все птицы одновременно выпускаются на поле боя. Победителем считается последний оставшийся в живых или способный продолжать бой петух.
 Уэльский бой. Битва ведётся в восьми парах. Затем в парах бой идёт между победителями первого и второго раунда. И, наконец, в четвёртом раунде стравливаются два петуха, победившие в своих парах в предыдущем раунде. Перед боем птицы не должны видеть друг друга.

Ставки на петушиные бои принимаются как до начала состязаний, так и непосредственно в ходе битвы. Петухи обычно выходят на арену в возрасте одного-двух лет. В возрасте полугода цыплятам отрезают гребень, так как его повреждение в ходе боя приводит к большой потере крови. Для тренировок петуха используют специальные беговые тренажёры.

Перед началом состязаний на естественные петушиные шпоры надеваются искусственные из металла или кости длиной около 4-х сантиметров. Однако существуют и более длинные шпоры, достигающие 6,5 сантиметров.

Современные правила позволяют отозвать с арены петуха, получившего серьёзные травмы. Также иногда применяются раунды, ограниченные по времени.

Если петух отказывается драться со своим противником, то в этом случае ему засчитывают поражение.

Во всех петушиных боях слово судьи является законом. Это распространяется в том числе и на ставки.

Как правило, петух дерётся раз в жизни, так как даже если он одержит победу, обычно погибает через одну неделю от ран.

Интересные факты 
 Желание победить заставляло владельцев петухов идти на различные мошенничества. Например, петуху натирали шею салом или маслом, а сверху посыпали перцем. Петух-конкурент не мог схватить шею соперника сразу, а если схватывал, то в клюв попадал перец, и петух-конкурент начинал чихать.
 Петушиный бой у балийцев считается ритуалом жертвоприношения, поэтому проводится на каждом храмовом празднике или религиозной церемонии. Самые древние упоминания о петушиных боях на Бали относятся к первой половине X века. Проводят и бои без религиозных целей, ради ставок.

Кинематограф и телевидение 
 Цинцинати Кид (1965) — реж. Норман Джуисон
 Бойцовский петух (1974) — реж. Монте Хеллман
 Ромовый дневник (2011) — реж. Брюс Робинсон
 Сайнфелд (телесериал, 1989-1998) — 8 сезон 11 серия.

См. также 
 Закидывание петуха
 Гусиные бои
 Собачьи бои

Примечания

Литература 
 
 Клиффорд Гирц. Глубокая игра: заметки о петушиных боях у балийцев  // Гирц К. Интерпретация культур. М., 2004, с.478-522.
 Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах. Перевод С. П. Маркиша. М.: издательство «Наука», 1994. Издание второе, исправленное и дополненное. Т. II.
 Полибий. Всеобщая история. Пер. с греч. и комментарии Мищенко. Том I. СПб.: «Наука», «Ювента», 1994. — (Историческая библиотека).
 Антонио Пигафетта. Путешествие Магеллана. М. Мысль. 2000
 Элиан. Пёстрые рассказы . / Пер. С. В. Поляковой. Отв. ред. В. В. Струве. (Серия «Литературные памятники»). М.-Л.: Издательство АН СССР. 1963. 188 стр. 30000 экз.; репринт М.: Ладомир-Наука. 1995.
 Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне, о Гражданской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне / Пер. М. М. Покровского. (Серия «Литературные памятники») М.-Л., Изд-во АН СССР. 1948. 560 стр.

Азартные игры
Петушиные бои